Skiöld est un patronyme porté notamment par :

 Lars-Erik Skiöld (1952-2017), lutteur suédois spécialiste de la lutte gréco-romaine ;
 Leif Skiöld (1935-2014), joueur et entraîneur de football suédois ;
 Ossian Skiöld (1889-), athlète suédois spécialiste du lancer de marteau.